Hovannisian es un apellido que puede ser utilizado para referirse a:
 Richard G. Hovannisian (1932-), historiador estadounidense de origen armenio.
 Raffi Hovannisian (1959-), político armenio-americano, hijo del anterior.
 Garin Hovannisian, escritor armenio-americano, hijo del anterior.